L'édition féminine 2007 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 18 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie International.

Anna Chakvetadze remporte le simple dames. En finale, elle bat Jelena Janković, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chan Yung-Jan et Chuang Chia-Jung.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc (ATP 2007)
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc
 Saison 2007 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2007
Bois le Duc
Sport aux Pays-Bas en 2007
Tennis en juin 2007